David James peut désigner :
 David James (1839-1893), un acteur anglais ;
 David James (1866-1929), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 David James (1906-1981), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 David James (1970-), un footballeur anglais ;
 David James, un révérend de l'église de Bradford ;
 David James, un homme d'affaires britannique et auteur du James Report ;
 David James, un musicien de jazz canadien ;
 David James, un contre-ténor britannique ;
 David James, un homme politique britannique.